Germania
Krukow – comune dello Schleswig-Holstein
Krukow – frazione del comune di Kuckssee nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore